Раникхет:

 Раникхет — город в индийском штате Уттаракханд, центр округа Раникхет. 
 Раникхет — округ в индийском штате Уттаракханд. Центр — город Раникхет.